Mila kan syfta på:

 Mila – ett släkte suckulentväxter, se Tuvkaktussläktet
 Mila –  huvudfiguren i barn-tv-serien Milas sagor
 Kolmila –  en mila konstruerad för kontrollerad upphettning av ved
 Kalkmilor – framställning av bränd kalk
 Mila (lantbruksmässa)

Personer
 Mila (namn) (Мила) – ett kvinnligt namn av slaviskt ursprung
 Mila Kunis – ukrainsk-amerikansk skådespelerska

Geografi

Algeriet 

 Mila (provins), 
 Mila, Algeriet, provinshuvudstad,

Indonesien 

 Kecamatan Mila, distrikt, Aceh,

Kina 

 Milha (bergstopp), Tibet,

Tjeckien 

 Milá, kulle, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar